Shoham ist der Familienname folgender Personen:

 Itzhak Shoham (* 1947), israelischer Diplomat 
 Matityahu Shoham (1893–1937), hebräischer Lyriker und Dramatiker
 Yoav Shoham (* 1956), israelischer Informatiker